Landstingsvalget 1910 blev afholdt 20. september 1910 undtagen det færøske medlem, der blev valgt af Lagtinget den 1. september.

Ud af de tolv landstingskredse var 3. (Sorø og Præstø Amter), 5. (Maribo Amt), 6. (Odense og Svendborg Amter), 8. (Thisted Amt samt dele af Viborg og Ringkøbing Amter), 10. (Vejle og Skanderborg Amter, samt dele af Ribe Amt), 11. (resten af Ribe Amt og dele af Ringkøbing Amt) og 12. (Færøerne) kreds på valg.

Resultat

Noter 

1910
Politiske valg i 1910